OLA puede referirse a:

Ordenanza Limitadora del Aparcamiento, más conocida como Ordenanza para la Regulación de Aparcamientos, una legislación española de transporte.
OLA, marca comercial del operador de telefonía móvil colombiano Colombia Móvil.

Acrónimos